Quico est un diminutif du prénom espagnol  dont l'équivalent en français est François.

Personnalités célèbres 
 Quico Sabaté
 , un personnage de fiction

Prénom espagnol